Ресибимијенто има више значења:

 Ресибимијенто (Санта Марија Пењолес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ресибимијенто (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику